Une morsure est une blessure faite par la bouche (et en particulier, les dents) d'un animal, incluant les humains.

Morsures est également le titre de plusieurs films :

 Morsures (Nightwing) est un film américain d'Arthur Hiller, sorti en 1979.
 Mosures est un film sud-coréen de Yoo Ha, sorti en 2012.

Homonymie de titre